Marie Bouzková era la campionessa in carica del torneo di singolare ragazze, ma non ha preso parte a questa edizione.

Dalma Gálfi ha conquistato il titolo battendo in finale Sofia Kenin con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Markéta Vondroušová (secondo turno)
  Dalma Gálfi (campionessa)
  Anna Blinkova (secondo turno)
  Tereza Mihalíková (terzo turno)
  Katie Swan (primo turno)
  Anna Kalinskaja (primo turno)
  Charlotte Robillard-Millette (secondo turno)
  Usue Maitane Arconada (terzo turno)

  Sofia Kenin (finale)
  Sofya Zhuk (quarti di finale)
  Fanny Stollár (semifinale)
  Luisa Stefani (primo turno)
  Vera Lapko (quarti di finale)
  Zheng Wushuang (secondo turno)
  Pranjala Yadlapalli (primo turno)
  Katharina Hobgarski (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2015